Президентские выборы в Хорватии 2005 года — очередные президентские выборы в Хорватии, прошли в два тура 2 января и 16 января 2005 года. Победу на них одержал действующий Президент Хорватии, который был переизбран на второй президентский срок.

В выборах приняло участие 13 кандидатов, однако основными кандидатами были действующий президент Степан Месич и бывшая радиожурналистка, Ядранка Косор, которая занимала пост вице-премьер-министра в правительстве, сформированном Христианско-демократическим содружеством. Оба основных кандидата заявляли, что поддерживают прозападный курс Хорватии и вступление в НАТО и ЕС. Согласно социологическим опросам, Месич мог получить около 50 % голосов избирателей и стать президентом уже в первом туре. Ядранку Косор поддерживало около 20 % избирателей.

Результаты выборов 
Окончательные результаты хорватских президентских выборов 2 и 16 января 2005
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Кандидаты и партии, которые их выдвинули
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Степан Месич — Хорватская народная партия и другие
|align="right" |1 089 398
|align=right|48,92
|align="right" | 1 454 451
|align="right" |65,93
|-
|align=left|Ядранка Косор — Хорватское демократическое содружество
|align="right" |452 218
|align=right|20,31
|align="right" |751 692
|align="right" |34,07
|-
|align=left|Борис Микчич
|align="right" |396 093
|align=right|17,78
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Джурджа Адлешич — Хорватская социал-либеральная партия
|align="right" |59 795
|align=right|2,68
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Славен Летица — Хорватская партия права
|align="right"|57 748
|align=right|2,59
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Любо Чешич
|align="right" |41 216
|align=right|1,85
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Ивич Пачалич — Хорватский блок — Движение за современную Хорватию
|align="right" |40 637
|align=right|1,82
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Анто Ковачевич — Хорватский христианско-демократический союз
|align="right" |19 145
|align=right|0,86
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Мирослав Блажевич
|align="right" |17 847
|align=right|0,80
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Мирослав Райх — Хорватская молодёжная партия
|align="right" |14 766
|align=right|0,66
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Дорис Кошта
|align="right" |8 721
|align=right|0,37
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Младен Кешер
|align="right" |7 056
|align=right|0,32
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left|Томислав Петрак — Хорватская народная партия
|align="right" |2 614
|align=right|0,12
|align="right" |-
|align="right" |-
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 50,57 %)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 227 073
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 241 760
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|-
|align=left|Недействительных голосов
|align=right|20 269
|
|align=right|35 617
|
|-
|align=left|Зарегистрированных избирателей
|align=right|4,403,933
|
|align=right|4,392,220
|
|-
|align=left colspan=5|Источник: Государственная избирательная комиссия (Državno izborno povjerenstvo) Официальные результаты
|}

Примечания 

Выборы 2005 года
Выборы в Хорватии
Январь 2005 года